Коптската азбука е азбука, използвана за записване на коптския език. Тя е основана на гръцката азбука, и съдържа няколко допълнителни букви за звуковете в коптския, които не съществуват в гръцкия. Тези букви са взети от демотическото писмо – силно курсивна писмена система, използвана за записване на египетския език.

История 
Коптската азбука се използвала най-вече в Египет през IV век. Днес все още се използва от членовете на Коптската православна църква, за да записват техните религиозни текстове. Всички гностични ръкописи, открити в Наг Хамади са написани с коптската азбука.

Коптската азбука не се появява изведнъж. Има дълъг исторически период (елинистическия), в който е използвана гръцка азбука за да се транскрибират демотическите текстове и опити да се запише правилното произношение на демотиката. През първите два века от новата ера се появяват цели серии магически текстове, написани на език, който езиковедите наричат старокоптски, египетски текстове, написани с гръцка азбука. Някои букви обаче произлизат от демотиката и много от тях се използват в коптското писмо. С разпространяването на християнството в Египет, в края на 3 век познанието за йероглифната писменост е загубено, както и демотическата писменост. Това спомага за развитие на писменост, която е по-близка до християнската църква.

Коптската азбука

Букви, произлезли от демотическия египетски

Външни препратки 
 Учене на коптски онлайн (на английски и арабски; включва и видеообучение): от коптската православна църква Saint Takla Haymanout – Александрия, Египет
 Изтегляне на безплатни коптски шрифтове
 Коптската азбука

Библиография 
 Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch – Deutsch – Arabisch. Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7.

Азбуки
Езици в Египет
азбука